Е

Кубок России по футболу 2013/2014 — футбольный турнир, который проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Первая стадия стартовала 7 июля 2013 года, финал прошёл 8 мая 2014 года в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». «Ростов», как победитель турнира, получил право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2014/2015, а также сыграть с чемпионом России в сезоне 2013/2014 в матче за Суперкубок России.

1/256 финала 
Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/128 финала 
Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/64 финала 
Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/32 финала 
С этой стадии кубка стартуют клубы из первенства ФНЛ.

Турнирная сетка

1/16 финала 
С этой стадии стартуют клубы премьер-лиги.

1/8 финала 
Два матча этого раунда были сыграны в ноябре 2013 года, четыре матча — в марте 2014 года. «Алания» Владикавказ и «Салют» Белгород в марте были исключены из членов ФНЛ и сняты с розыгрыша Кубка.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на сайте РФПЛ
 Результаты матчей и календарь турнира
 Сетка турнира
 Кубок России 2013/14 на сайте sportbox.ru
 Кубок России 2013/14 на сайте championat.com
 

Кубок России по футболу
Россия